CGQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Changchun (Cina)